Фергана́ () — город, административный центр Ферганской области Узбекистана.

Этимология 
Город был основан в 1876 году под названием Новый Маргелан, в 12 км от города Маргелан (современное официальное название Маргилан), известного с X века. В основе названия Древнеиранский/иранский «марг» — «луг, лужайка, поляна». В 1907 году город переименован в Скобелев в честь инициатора его создания генерала от инфантерии М. Д. Скобелева. В 1924 году город получил название Фергана по его расположению в Ферганской долине.

География 

Фергана расположена на востоке Узбекистана, в южной части Ферганской долины, на высоте 580 метров над уровнем моря.

Город находится приблизительно в 420 км к востоку от столицы страны — Ташкента и в 75 км к юго-западу от Андижана. Территория Ферганы — 95,6 км².

Северная часть Ферганской области занята степями Каракалпакской и Язъяванской, а с юга окружена Алайским хребтом. Ферганская область — зона повышенной сейсмичности. Климат континентальный, зима мягкая, но иногда очень холодная. Средняя температура января — 3,2 С, июля — 28 С. Самая низкая температура — 27,9 С. Максимальная температура 42 С. Сильный «Кокандский ветер», дующий на западе долины, отрицательно сказывается на климате. Летом на юго-востоке дует гармсиль. Годовое количество осадков колеблется от 100 мм на западе (вокруг Коканда) до 170 мм на востоке и до 270 мм на склонах гор, в основном весной. Вегетационный период 210—240 дней. Река Сырдарья протекает вдоль северо-западной границы области. Исфара, Сох, Шохимардон, Исфайрамсай берут начало от Алайского хребта. Реки пропитаны льдом и снегом. В основном сероземные и лугово-болотные почвы, преимущественно голодные и типичные серые почвы на холмах, аллювиально-луговые почвы на террасах Сырдарьи, супесчаные и суглинистые луга в северной части области.

В солончаках Центральной Ферганы растут различные галофиты. В оазисах встречаются тополевые, тутовые, карагачевые, а в долинах рек широколиственные и сосновые леса. Среди диких животных в тугайных лесах Сырдарьи обитают волки, лисы, росомахи, кролики, барсуки, сойки. Акклиматизируются ондатры, нутрии. Много птиц, рептилий. В водоемах водятся такие рыбы как маринка, усач, сазан, амазон, белый амур, окунь.

История 

Ферганская область — один из центров древней культуры Узбекистана. Фотографии поселений каменного века и скал, найденных в этом районе, показывают, что каменные орудия труда использовались людьми в долине с древних времен. Раскопки Большого Ферганского канала сыграли важную роль в изучении археологических памятников региона. При раскопках канала были обнаружены и исследованы памятники эпохи бронзы, рабства и землевладения. Находки V века до нашей эры и раннего средневековья в городе Кува хорошо изучены. Исторические источники с X по XI век утверждают, что этот город был самым большим и процветающим в долине после Ахсиката. Археологические материалы подтверждают, что город Маргилан в X веке был большим селом, а в XI—XII веках принял облик деревни.

Памятники, найденные в поселениях чустской культуры, занимавшихся оседлым земледелием и животноводством, имеют важное значение для изучения Ферганской долины. Археологические раскопки показывают, что Ферганская область издавна была заселена людьми, занимавшимися охотой, земледелием, животноводством, а на более поздних этапах существования человеческого общества начала развиваться культура.

Ученые отмечают, что слово «Фергана» было написано в раннем Средневековье согдийским письмом в формах «Паргана», «Прагана» и на санскрите «малый регион»; на персидском языке означает «долина между горами», «закрытая долина». Во II веке до нашей эры его называли «Дован», в раннем Средневековье — «Бохан», «Боханна».

История Ферганы восходит к III—II тысячелетию до нашей эры. С давних времен жители этой земли находились в тесном культурном контакте с другими народами Дальнего Востока, Южной и Средней Азии. Примерами могут служить напоминание об «Андроновской культуре» (III—II тыс. до н. э.), которая очень распространена в этом регионе, или амулет «Двуглавый змей», найденный в Сохском районе. Оружие войны, рабочее оружие, предметы быта и другие предметы этих периодов отличаются от предметов, найденных в других частях Средней Азии.

С открытием Великого шёлкового пути стало ощущаться влияние китайской культуры на жизнь народов Ферганы. Появление бронзовых очков, монет, шёлковых тканей, железного оружия и других вещей напрямую связано с Великим шёлковым путём.

В раннем Средневековье Фергана стала одним из мостов между Центральной Азией и Китаем, и социально-политическая среда здесь также часто менялась под влиянием этих двух регионов.

Родоначальником династии тюркского происхождения Ихшиди́дов, царствовавших в Египте и Леванте в период распада Аббасидского халифата был ферганский тюрок Джуфф (умер в 861 году). Родом из Ферганы был Аль-Фатх ибн Хакан аль-Фариси (817/8 — 11 декабря 861 года) — аббасидский чиновник тюркского происхождения и один из самых видных деятелей при дворе халифа аль-Мутаваккиля (годы правления 847—861). 

При Саманидах тюркские наместники управляли рядом областей. Часто в надписях монет, выпущенных в ферганских городах X века упоминаются сановники тюркского происхождения. На саманидских фельсах ферганских городов отмечены имена таких известных сановников-тюрок, как Бакр б. Малик, Мансур б. Байкара, хаджиб Таш, хаджиб Аяч. На монетах ферганского монетного центра Насрабад середины Х века было обозначено имя саманидского эмира и имя владетеля Насрабада тюрка Малика б. Шукр-тегина

Во времена Тимуридов народные промыслы, как и другие отрасли, получили дальнейшее развитие. Например, Маргилан специализировался на производстве шёлка и шёлковых изделий, Риштан — на керамике.

В начале XVIII века представители династии Минг объединили деревни вокруг города Коканда и основали новое ханство. Вскоре после этого Кокандское ханство стало одним из крупнейших, самых могущественных и быстрорастущих государств Центральной Азии.

Фергана, пережившая различные неспокойные годы диктаторского режима, наконец открыла для себя истинную красоту в период независимости и вступила в новый этап развития. По словам первого президента, он получил статус «Фергана — жемчужина Центральной Азии».

Ферганская область — один из самых красивых, уникальных и престижных уголков Узбекистана. В годы независимости большое внимание в регионе уделялось благоустройству и творческой работе. В 1992 году были построены символические ворота Ферганы высотой 14 метров и длиной 26 метров.

С первых лет независимости работы по благоустройству Ферганской области начались с восстановления древних ценностей города. В 1998 году в центре города был разбит большой сад по случаю 1200-летия со дня рождения ферганского ученого, мыслителя Ахмада аль-Фергани.

За годы независимости в регионе произошли три крупных события международного значения. Это 1200-летие Ахмада Фергани, отмечаемое в сотрудничестве с ЮНЕСКО, 910-летие султана фикха Бурханиддина Маргинони, 2000-летие города Маргилана.

Дореволюционный период 

Город был основан в 1876 году. Инициатор создания города — русский генерал, «покоритель Туркестана» М. Д. Скобелев (1843—1882), который длительное время служил в Средней Азии и был, в частности, командующим войсками Ферганской области.

18 июня 1887 года утверждён проект устройства города. Основатель, первый строитель — 2-й военный губернатор Александр Константинович Абрамов.

Местность, где намечалось строительство города, находилась в 10—12 вёрстах от Старого Маргилана, в районе расположения кишлаков Ярмазар, Сум и Чиримган.

Городу предписывалась важная функция — выполнять роль военно-стратегического и административного пункта по обеспечению наиболее надёжного контроля над территорией бывшего Кокандского ханства.

Именно здесь и получила своё начало вновь образуемая область. 2 марта 1876 года военным губернатором области и командующим расположенными в Фергане войсками назначается генерал-майор М. Д. Скобелев.

Явным неудобством оказалось наличие болот в северной и северо-западной части. Осушить их удалось не сразу. Поэтому долгое время малярийная лихорадка приносила городу немало бед.
Выбором названия нового города занималась канцелярия Туркестанского генерал-губернаторства. Уже тогда предлагались наименования «Фергана» или «Ферганск». Остановились на компромиссном решении — Новый Маргелан.

Тип города — военно-административный центр. Планировка, характерная для таких городов: крепость, эспланада и радиально-концентрически расходящиеся от них улицы.

Специалисты, чьи постройки определили первоначальный облик города: военный топограф Жилин, военные инженеры Синклер и Корольков, архитекторы С. В. Леханов, Э. А. Брун, И. Р. Сакович, Г. М. Сваричевский, И. И. Аксентович, А. И. Бот, Бардовский и другие.

На первоначальном этапе облик нового города украсили возведённые тогда здания: офицерское собрание (1878—1879), областное управление, штаб войск, полицейское управление, казначейство, почта (1878—1880), резиденция губернатора (1879—1891), городской сад (парк) (1886—1887), Мариинское училище (1890), женская гимназия, аптека (1894), вокзал (1898), Александро-Невский собор (1899), мужская гимназия, грензавод (1903), электро-технический театр «Аполло» (позже — кинотеатр «Новая Эра») (1908), больница, тюрьма, базар и множество частных магазинов.

До революции в городе не было водопровода и канализации, хотя к тому времени он уже существовал около 40 лет. Решение замостить основные улицы и базары Ферганы было принято только в 1909 году, а до этого в ней не было дорог с твёрдым покрытием.

В декабре 1907 года в 25-летнюю годовщину смерти М. Д. Скобелева в его честь город получил новое название — Скобелев. Была установлена мраморная триумфальная колонна, увенчанная бронзовым бюстом Скобелева работы скульптора А. Л. Обера.

Советский период 
Имя 1-го губернатора Ферганской области город носил до ноября 1924 года, когда был переименован в Фергану.

Фергана росла медленно, являясь, в первую очередь, городом военных и чиновников. Её развитию мешало и то, что она располагалась в стороне от основной железной дороги.

Заметный рост города начался только в XX веке и в особенности после Великой Отечественной войны. 1 мая 1930 года был основан Ферганский педагогический институт.

В период социализма в Фергане было построено значительное количество заводов и промышленных предприятий:
 нефтеперерабатывающий завод,
 завод азотных удобрений,
 завод искусственных кож,
 завод химического волокна,
 завод фурановых соединений,
 гидролизный завод,
 механический завод,
 завод «Газоаппарат» и другие.

Действовали крупные строительно-монтажные организации:
 СМУ-9,
 «Узэлектромонтаж»,
 «Казмонтажавтоматика» (переброшена из Алматы),
 Стройтрест № 8 (переброшен из Красноводска) и многие другие.

Были пущены троллейбусные линии. 12 декабря 1964 года город был награждён орденом Ленина. Он также имел неофициальное название — Жемчужина Востока.

Период независимости 
После событий 1989 года и в связи c оттоком русскоязычного населения из Узбекистана производственный потенциал Ферганы упал более чем на 73 % по сравнению с 1985 годом. Многие заводы закрылись.

Сейчас Фергана уже не является тем крупным индустриальным центром, коим она была в конце 80-х годов XX века. За последние 20—25 лет в городе построено лишь несколько современных сооружений — гостиница, теннисный корт, реконструирован городской рынок и облагорожена парковая зона.

Значительно сократилось и количество культурно-развлекательных центров. Из более чем 15 действовавших в 1980-е годы кинотеатров и клубов действует лишь 1. Перепрофилированы библиотеки, закрыто большинство детских спортивных школ и спортклубов.

Проект реконструкции 
В сентябре 2011 года состоялось обсуждение проекта перестройки Ферганы. Разработке проекта предшествовала кропотливая работа на протяжении 2-х лет.

При «УзшахарсозликЛИТИ» была создана специальная группа, в которую вошли самые лучшие проектировщики и градостроители. Генплан реконструкции областного центра рассчитан на поэтапное выполнение в течение 2012—2030 годов.

Внутри города планируется строительство малой кольцевой дороги, что позволит снизить транспортную нагрузку и упорядочить движение автомобилей.

С этой целью продолжается реконструкция улиц Кувасай, Бахор, Ахмада аль-Фергани и Сайилгох, а также строительство новых магистралей.

За черту города выведены масложировой комбинат, «Газоаппарат» и завод фурановых соединений, загрязняющие городскую среду. На их месте проектировщики предложили построить объекты социального назначения.

Центральный стадион «Истиклол», рассчитанный на 20 000 мест, возведён вблизи махалли Чек-Шура. Рядом с ним размещены автокемпинг, торговый комплекс и зоны отдыха.

В соответствии с генпланом, существенную модернизацию претерпит система инженерных коммуникаций, в работу которых будут внедрены современные и энергосберегающие технологии. Это позволит улучшить обеспечение населения чистой питьевой водой, газом и электроэнергией.

Внутреннее деление 
Город делится на 5 районов:
 Кадири (бывший Ахунбабаевский);
 Киргули (бывший Киргулийский);
 Марказ (бывший Центральный);
 Ойбек (бывший Фрунзенский);
 Яссавий (бывший Калининский).

Климат 
Климат Ферганы, как и всей долины — континентальный. Зима — мягкая. Средняя температура января составляет +0,2 °C, абсолютный минимум — −25,8 °C. В отдельные зимние дни бывает тёплая погода. Снежный покров непродолжителен.

Лето — жаркое. Средняя температура июля — +27,4 °C, максимальная — +42,2 °C. В июле нередко дует горячий сухой ветер гармсиль, особенно — в западной части. Осадков мало.

Население 
По состоянию на 1 января 2014 года, численность населения города составляла 340 600 человек, что делало его 3-м по величине городом Ферганской долины.

Первое время после своего основания город был русским. В 1911 году его население состояло из 11 892 человек. Из них русские 7 534 (63 %), сарты 2 590 (22 %). По переписи 1926 года в городе из 14 275 жителей русских было 7 942 (55 %), украинцев — 667 (4,6 %), евреев — 514 (3,6 %), тогда как узбеков — лишь 3 011 (21,0 %).

По состоянию на 2013 год, Фергана практически моноэтнична — из 350 600 жителей города 316 268 являются узбеками (90,0 %).

Помимо узбеков, в Фергане также проживают 12 084 русских (3,4 %), 3 114 таджиков (1,1 %), 2 028 корейца (0,7 %), 626 татар (0,2 %). Также есть азербайджанцы, армяне, евреи, немцы и представители других наций.

Подавляющее большинство населения исповедуют ислам суннитского толка. Также проживают шииты, православные, протестанты и иудеи.

Герб города 

13 ноября 1973 года сессией Ферганского городского Совета депутатов трудящихся утверждён новый герб Ферганы, имеющий следующее описание:

Геральдический щит окаймлён с 3-х сторон лентой с ферганским национальным орнаментом: на голубом поле декоративно переплетаются раскрытые коробочки хлопка.

В центральной части на фоне Государственного флага Узбекской ССР помещены 2 символа: в верхней части — лист чинары, в нижней — силуэт химического промышленного предприятия.

Над листом чинары золотыми буквами надпись на узбекском языке — „Фарғона“. Лист чинары символизирует неповторимую прелесть зелёного убранства города, его своеобразие в обилии вековых чинар, надежно прикрывающих город от лучей палящего солнца.

Силуэт промышленного предприятия характеризует Фергану, как центр высокоразвитой химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Голубая лента оригинального ферганского орнамента отражает культурные традиции города, вклад Ферганы в узбекское национальное искусство.

Раскрытые коробочки хлопка, изображенные в орнаменте, указывают на неразрывную связь промышленного и культурного центра с основной сельскохозяйственной культурой плодородной Ферганской области.

Экономика

Промышленность 

Фергана — один из самых индустриальных городов. В регионе успехи достигнуты в ведущих отраслях топливно-энергетической, химической, машиностроительной, строительных материалов, хлопкоочистки и переработки, легкой, пищевой и других отраслей.

В настоящее время 38 крупных промышленных предприятий, 7 930 малых промышленных предприятий, 446 совместных предприятий вносят достойный вклад в обновление жизни Ферганы и превращение её в процветающий мегаполис. Примеры включают Ферганский нефтеперерабатывающий завод (ФНПЗ), Производственное объединение «Азот», Акционерное общество «Кувасайский кварц», совместные предприятия «Евразийский ТАПО-Диск», «Автоойна» и «ДЭУ Текстил».

На предприятия и организации региона привлекаются иностранные инвестиции, на современном оборудовании производится качественная продукция мирового уровня. Они экспортируют нефть, хлопок, продукты питания, консервы, строительные материалы, автомобильные диски, запасные части, сельскохозяйственную продукцию и другие товары в зарубежные страны.

Реформы в хлопковом, зерновом, шелководческом, садоводческом и животноводческом секторах, которые являются основными отраслями сельского хозяйства в регионе, также дают положительные результаты. В сёлах построены дома городского типа, в самых отдаленных сёлах построены спортивные сооружения, музыкальные и художественные учреждения для молодежи.

Фергана является относительно крупным промышленным центром Узбекистана, занимая по объёму производства 2-е место после Ташкента.

В промышленном секторе особое место занимают химическая, нефтеперерабатывающая, пищевая, лёгкая, мебельная промышленность, производство строительных материалов, машиностроение и металлообработка, электроника.

Основными видами товаров индустрии являются нефтепродукты, сельскохозяйственные удобрения, стекло и изделия из него, цемент, различные электроприборы и механизмы, автозапчасти и т. д.

В городе функционируют 3-4 сравнительно крупных и около 20 малых и средних предприятий, среди них:
 «Ферганский нефтеперерабатывающий завод» (нефтяная промышленность);
 «Ферганаазот» (химическая промышленность);
 «Электромаш».

По итогам 2008 года все предприятия Ферганы произвели продукции почти на 639,1 млрд сумов (около 350 млн долларов США).

Транспорт 
В Фергане функционируют Центральный автовокзал и международный аэропорт. До 2003 года в городе действовала троллейбусная система.

Образование

Высшие учебные заведения 
 Ферганский государственный университет,
 Ферганский политехнический институт,
 Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий,
 Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии.

Профессиональные колледжи 
 Ферганский педагогический колледж,
 Ферганский медицинский колледж,
 Ферганский налоговый колледж,
 Ферганский агропромышленный колледж,
 Ферганский городской колледж искусств,
 Ферганский профессиональный колледж нефтегазовой промышленности,
 Ферганский филиал Республиканского профессионально-технического колледжа для лиц с ограниченными возможностями,
 Ферганский профессиональный колледж компьютерных технологий,
 Ферганский колледж связи,
 Ферганский профессиональный колледж бытового обслуживания,
 Ферганский социально-экономический колледж,
 Ферганский индустриальный колледж,
 Ферганский машиностроительный колледж,
 Ферганский Академический лицей МВД,
 Киргулийский строительно-промышленный колледж,
 Киргулийский транспортный колледж.

Академические лицеи 
 Ферганский лицей (при ФерГУ),
 Ярмазарский лицей (при ФерПИ).

Медицина 
В городе функционируют 10 больниц на 649 коек. Всего насчитывается 29 амбулаторно-поликлинических учреждений и 6 сельских врачебных пунктов.

Здравоохранения 

Только здоровая нация, здоровое поколение сможет творить великие дела. Поэтому с первых лет независимости в (нашей) стране большое внимание уделяется сохранению здоровья населения, повышению медицинской культуры. За годы независимости в области построены новые медицинские учреждения, старые отремонтированы и оснащены современным медицинским оборудованием. Вся эта работа направлена на укрепление здоровья населения, формирование здорового поколения. В области 839 медицинских учреждений.

Достопримечательности 

 Ферганский областной краеведческий музей,
 Старая крепость,
 Областной театр (бывший Дом губернатора),
 Дом офицеров (бывшее Военное собрание),
 Административный корпус ФерГУ (бывшая мужская гимназия),
 Ферганская центральная тюрьма (бывшая офицерская конюшня),
 Ферганская соборная мечеть «Жоме Масжид».

Религия 

Особенностью вероисповедания в Фергане является разнообразие религий. Кроме мусульман, здесь проживают представители православной и католической церкви, христиане евангелистского толка, представители баптистской христианской церкви, иудеи, буддисты.

На территории Ферганы и Ферганской области получили официальное разрешение о регистрации около десяти различных религиозных организаций, которые вполне успешно функционируют в этой многонациональной среде. Эти организации представлены Ферганской городской церковью евангелистских христиан «Надежда», Ферганским городским храмом Сергия Радонежского, Немецкой лютеранской общиной, Римской католической церковью, церковью баптистских христиан и прочими религиозными организациями.

Мечети:
 Центральная cоборная мечеть («Жоме Масжид»);
 Мечеть в Ярмазаре;
 Мечеть в Шакар-кишлаке;
 Мечеть в Джуйдаме;
 Мечеть в Беш-боле.

Зарегистрированные религиозные организации
 Храм Преподобного Сергия Радонежского;
 Часовня Святого Александра Невского;
 Ферганская городская церковь Евангелистских христиан «Надежда»;
 Римско-католическая церковь «Пресвятой Девы Марии»;
 Ферганская городская церковь Адвентистов седьмого дня;
 Ферганская городская церковь Евангелистских Баптистских христиан;
 Немецкая Евангельская — лютеранская община «Нело»;
 Ферганская городская церковь Христиан Веры Евангельской «Преображение»;
 Ферганская городская Еврейская община «ОР АВНЕР-ХАБАД».

Культура 

В городе функционируют ДК «Нефтчи» и Театрально-концертный дворец, возведённый в 2014 году. Детский кукольный театр «Ёшлик» был построен и открыт в 2013 году к Международному дню детей.

В городе работают 2 крупных театра — Ферганский областной узбекский государственный театр музыкальной драмы и комедии имени Юсуфа Кизик Шакаржанова и Ферганский областной русский драматический театр.

Из действующих есть лишь кинотеатр имени Навои (в центре города). Однако работают и несколько частных 3D-кинотеатров.

Фергана в кинематографе:
 Пятеро из Ферганы.
 Шайтанат.
 На солнечной стороне улицы.

Ферганская областная библиотека имени Ахмада Аль-Фаргони была открыта в 1899 году. Фонд библиотеки к моменту открытия составлял 853 книги.

С 1956 года началась активная работа по собиранию и пропаганде краеведческих материалов о Ферганской области — её истории, экономике, культуре, о выдающихся людях. Была создана краеведческая картотека. В настоящее время в ней собрано более 150 000 карточек о крае.

В 1970 году библиотека получила новое 3-этажное здание, рассчитанное на 500 000 томов. В тот же год она получила имя Ахмада Аль-Фаргони.

В 1980-е годы её фасад украсил выполненный в металле портрет Аль-Фаргони работы ферганского скульптора Айдера Алиева. Он изобразил учёного в полный рост с книгой в руке, взирающего на небо.

В результате наводнения в 1977 году основное книгохранилище, находившееся в цокольном этаже, оказалось залито водой. Погибло почти 2/3 фонда, который к тому времени насчитывал более 300 000 книг, брошюр и журналов.

Среди них находились несколько тысяч дореволюционных изданий, подшивки местных газет 1920—1930-х годов и другие ценности.

Спорт 

Благодаря независимости развивается узбекский спорт. Спорт становится всё популярнее во всех регионах страны. Тот факт, что в последние годы в Ферганской области появились чемпионы мира и Азии по различным видам спорта, свидетельствует о том, что физическая культура и спорт становятся всё более популярными среди ферганцев, особенно среди молодёжи. В 1991 году в Ферганской области было всего 17 стадионов, сейчас 46 759 футбольных полей и 33 современных теннисных корта. В Фергане построено множество спортивных сооружений, таких как теннисный комплекс «Истиклол», комплекс «Кимёгар», бассейн и стадион «Истиклол», оснащённые оборудованием, полностью отвечающим мировым стандартам.

В мае 2016 года в Фергане прошёл заключительный этап Универсиады-2016. Наряду с ферганскими спортсменами Сардором Умаровым, Хуршидом Ахмадалиевым, Гасаном Акбаралиевым команда области удостоилась 6 золотых и 9 серебряных медалей и заняла 2 место.

Ферганским спортсменам Б.Меликозиев, Э. Расулов, Э. Тунгускова, Д. Солиев, Д. Турдиалиев, Д. Ахмадхановым посчастливилось принять участие в XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, Бразилии. Боксёр Шахджахан Эргашев добился больших успехов в профессиональном боксе в США.

Хокимы 

 Отабоев Алишер Абдужалилович (до 1997 года),
 Рахматов Дилшод Баходирович,
 Эргашев Авазхон Шокирович,
 Эркабоев Шавкат Шакирович (с 1 декабря 2016 года — до 15 октября 2018 года),
 Абдуллажонов Абдулазиз Абдусаломович.

Известный исследователь Ферганы 

Бронислав Людвигович Громбчевский (, 1855—1926) — выдающийся российский разведчик и путешественник польского происхождения, военный стратег, мыслитель, востоковед и педагог, генерал-майор.

Занимался изучением стран и территорий Центральной Азии. Автор военно-стратегических, военно-географических, исторических и этнографических работ. Участник «Большой игры».

В последние годы — преподаватель военной географии и востоковедения в польских военных учебных заведениях. Оставил литературные труды, в которых описана Фергана конца XIX — начала XX веков.

Города-побратимы 
  Йонъин, Южная Корея.
  Новороссийск, Россия.
  Иваново, Россия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Галерея старинных и современных фотографий Ферганы
 

Фергана
Города Ферганской области
Переименованные населённые пункты Узбекистана